Plusieurs tueries ou massacres ont eu lieu le jour de la Saint-Valentin et portent le nom de Massacre de la Saint-Valentin : 
 
 Massacre de la Saint-Valentin (Strasbourg) en 1349 : un pogrom lors duquel environ  Juifs de la ville sont brûlés vifs ; 
 Massacre de la Saint-Valentin (Chicago) en 1929 : Al Capone contre Bugs Moran, 7 morts ;
 Massacre de la Saint-Valentin (Guadeloupe) en 1952 : les forces de l'ordre tirent sur la foule au Moule en Guadeloupe : 4 morts, 14 blessés.

Autres
 Massacre de la Saint-Valentin, nom québécois de l'épisode des Simpson l'Amour au curry.